Ezeiza puede referirse a:

 Ezeiza, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Ezeiza, localidad cabecera del anterior partido;
 Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, la terminal aérea más transitada de Argentina;
 Aeropuerto Internacional Ezeiza, localidad del partido de Ezeiza cercana a la terminal aérea;
 Gabino Ezeiza (el Negro Ezeiza), músico y payador argentino.
 Juan Ramón Ezeiza, estanciero argentino, que participó en las guerras civiles en la Provincia de Buenos Aires.